Макфе́рсон () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Макферсон, Артур Давидович (1870—1920) — российский спортивный функционер и меценат, биржевой маклер.
 Макферсон, Герберт Тейлор (1827—1886) — британский военный, генерал-лейтенант, кавалер Креста Виктории.
  (род. 1947) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Макферсон, Грант — шотландский кёрлингист.
 Макферсон, Грэм — британский певец и музыкант, фронтмен группы Madness, известный под псевдонимом Саггс.
 Макферсон, Джеймс — (1736—1796) шотландский поэт.
 Макферсон, Джеймс Бердсей (1828—1864) — американский генерал, участник Гражданской войны.
  (1936) — американский историк, профессор Принстона.
 Макферсон, Джини (1887—1946) — американская актриса немого кино.
 Макферсон, Джон (1745—1812) — шотландский государственный деятель, в 1785—1786 годах и. о. генерал-губернатора Индии.
 Макферсон, Дональд (1945—2001) — канадский фигурист-одиночник.
 Макферсон, Дейв (род. 1964) — шотландский футболист.
 Макферсон, Лахлан — шотландский гэльский поэт и музыкант.
 Макферсон, Марк Львович (1804—1879) — русский изобретатель, директор и главный инженер «Компании Карра и Макферсона». Основатель Балтийского завода.
 Макферсон, Роберт (род. 1944) — американский математик.
 Макферсон, Стефени Энн (род. 1988) — ямайская бегунья на 400 метров.
 Макферсон, Фрэнк (1901—1953) — английский футболист.
 Макферсон, Шерил (род. 1963) — канадская кёрлингистка.
 Макферсон, Эль — австралийская модель и актриса.

Топонимы 
 Мак-Ферсон — горы в Австралии, расположенные на территории штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд.
 Макферсон (округ) — список одноимённых округов в США.
 Макферсон (Сингапур) — район Северо-Восточного округа Сингапура.

Другое 
 Макферсон — тип подвески автомобиля.
  — астероид главного пояса, открытый 2 марта 1981 года

Примечания